Francesca Cuzzoni – soprano italiano
 Giovanni Cuzzoni – calciatore italiano